Елшанка — село в Тереньгульском районе Ульяновской области. Входит в состав Михайловского сельского поселения.

География 
Село находится на правом берегу реки Усы, в 5 км от трассы М5, в 7 км от центра Сельского Поселения, и в 22 км от районного центра Тереньга.

История 
Село основано в 1680-х годах.

С постройкой в начале XVIII века деревянной церкви  во имя св. великомученика Георгия, станет называться — Егорьевское.

В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, было два одноимённых населенных пункта: село Егорьевское Елшанка тож, ясашных крестьян, и деревня Елшанка Усинские Вершины и Тектеево тож, крёщеной мордвы (в дальнейшем станет Ерёмкино), которые вошли в состав Сызранского уезда.

В 1851 году село Елшанка вошло в состав Сенгилеевского уезда.

На 1859 год село Елшанка, удельных крестьян, входило в 1-й стан, по почтовому тракту из г. Симбирска в г. Саратов,  Сенгилеевского уезда Симбирской губернии.

В 1896 году в Елшанке прихожанами вновь начали строить деревянный храм. Престолов в нём три: главный — во имя св. великомученика Георгия; придельные храмы ещё не освящены.

В 1918 году был создан Елшанский с/с.

В 1918-1924 гг. — Исполнительный комитет Елшанского сельского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов с. Елшанка Горюшкинской волости Сенгилеевского уезда Симбирской губернии.

В 1924-1928 гг. — с. Елшанка в Троицкой волости Сызранского уезда Ульяновской губернии.

В 1928-1929 гг. — с. Елшанка Ульяновского района  Ульяновского округа Средне-Волжской области.

В 1929 г. — в Елшанке создан с/х артель (колхоз) «Новый быт» .

В 1930-1934 гг. — с. Елшанка Новодевиченского района Средне-Волжского края / с 1935 г. — Тереньгульского района Куйбышевского края / с 1939 г. —  Куйбышевской области / с 1943 г. — Ульяновской области.

В 1958 г. — вошёл в состав колхоза им. Ленина.

В 2005 году село вошло в состав Михайловского сельского поселения.

Население 

 В 1780 г. 390 ревизских душ. 
 В 1859 г. в 120 дворах 1068 человек.
 В 1900 г. в 213 дворах жило: 689 м. и 793 ж
Елшанка — родина  Сорокина Ивана Петровича — Героя Советского Союза, командира зенитной батареи, его имя носит центральная улица села.

Примечания

Источники 
 Древности Симбирского края
 
Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903.

Ссылки 
 Елшанка — Официальный сайт  
 [www.komandirovka.ru/cities/elshankawpw/#anchor_map Село Елшанка Тереньгульского района Ульяновской области] 
 Елша́нка - Историческая справка
 Михайловское сельское поселение

Населённые пункты Тереньгульского района